BW steht als Abkürzung für:
 Baden-Württemberg (Ländercode nach ISO 3166-2)
 Barwert, einen Begriff der Finanzmathematik
 Beschickung Wind, einen Rechenwert in der Navigation, siehe Kursbeschickung
 BeWelcome, ein Gastgeberdienst
 Botswana (Ländercode nach ISO 3166-1)
 Brabant Wallon, die belgische Provinz Wallonisch-Brabant 
 Brustwirbel oder Brustwand in der Medizin
 Burgerlijk Wetboek, das Bürgerliche Gesetzbuch der Niederlande bzw. Belgiens, siehe Burgerlijk Wetboek (Niederlande) bzw. Burgerlijk Wetboek (Belgien)
 Business Information Warehouse, früherer Namen der Software SAP NetWeaver Business Intelligence

BW auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
 Großbritannien: Birmingham
 Norwegen: Mysen
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für den Irak, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen

B&W steht als Abkürzung für:
 Babcock & Wilcox, einen US-amerikanischen Hersteller von Dampferzeugern
 Black & White, ein Computerspiel
 Boeing & Westervelt, einen Vorgänger des Luft- und Raumfahrttechnik-Unternehmens Boeing
 Bowers and Wilkins, einen englischen Lautsprecher-Hersteller
 Burmeister & Wain, ein ehemaliges dänisches Motoren-, Maschinen- und Schiffbauunternehmen 
 College van burgemeester en wethouders, eine niederländische Gemeinderegierung

Bw steht als Abkürzung für: 
 Bahnbetriebswerk
 Bundeswehr
 Beiwagen (Bahn)
 Bergwacht (Deutschland)

bw steht für:
 .bw, die länderspezifische Top-Level-Domain von Botswana
 bounded weak topology, englisch für beschränkte schwach-*-Topologie in der Mathematik

b/w bzw. b&w bzw. B&W steht als Abkürzung für:
 Schwarz-weiß (engl. black and white)

B.W. steht als Abkürzung für:
 Bahnwärter in Eisenbahn-Kartenwerken, siehe Schrankenwärter

Siehe auch:

BW